The Forgotten Woman – film del 1921 diretto da Park Frame
Donna dimenticata (The Forgotten Woman) – film del 1939 diretto da Harold Young
The Forgotten Woman – documentario del 2008 diretto da Dilip Mehta